Чернигов — имя собственное.

Топонимы 
 Черни́гов — древний город на северо-востоке Украины, областной центр Черниговской области. Исторический центр Левобережной Украины, один из крупнейших городов Киевской Руси.
 Чернигов — железнодорожная станция Юго-Западной железной дороги.

Персоналии 
 Чернигов, Леонид Маркович (1872—1946) — русский и советский архитектор.

Техника 
 «Чернигов» (ранее — «Измаил») — корвет Военно-морских сил Украины (1996—2005).
 «Чернигов» — морской тральщик Военно-морских сил Украины.
 АСЧ-03 «Чернигов» — автобус на деревянном каркасе, выпускавшийся заводом специального автотранспорта с 1976 по 1998 год в Чернигове.

Другое 
 Чернигов — авиабаза в Украине, расположена в 5 км к северу от центра города Чернигова.
 СК «Чернигов» — название футбольного клуба ЦСКА Киев в 1972—1976 годах, представлял город Чернигов.
 «Чернигов» — футбольный клуб.

См. также 
  — топоним в Польше.
  — топоним.